Desa Jaten kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Jaten (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,57, long 110,90), 
 Desa Jaten (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,65, long 110,71), 
 Desa Jaten (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,39, long 110,69), 
 Desa Jaten (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,77, long 110,88), 
 Desa Jaten (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 

Robotskapade Indonesienförgreningar